Каплін Сергій Миколайович (1979) — український громадський діяч та політик, лідер Соціал-демократичної партії (СДП).
 Каплін Павло Олексійович (1930) — радянський і російський фізико-географ, геоморфолог, берегознавець. Професор, доктор географічних наук.

Каплін — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Каплін — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства